Blackness peut désigner :
 Blackness (Dundee), un village écossais ;
 Blackness (Linlithgow), un village écossais ;